Vallclara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vallclara (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Vallclara (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar